Heine är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Alice Heine (1858–1925), furstinna av Monaco, hustru till Albert I 
Bernhard Heine (1800–1846), tysk kirurg
Cariba Heine (född 1988), australisk skådespelare
 Carl Wilhelm von Heine (1838–1877), tysk kirurg
Eduard Heine (1821–1881), tysk matematiker
Heinrich Heine (1797–1856), tysk författare
Helme Heine (född 1941), tysk konstnär, författare och regissör
 Hilda Heine (född 1951), marshallesisk politiker, Marshallöarnas president 2016–2020
 Irene Heine (född 1950), svensk konstnär och bildlärare
Jakob Heine (1800–1879), tysk ortoped
Johann Georg Heine (1770–1838), tysk ortoped
Jutta Heine (född 1940), tysk friidrottare, sprinter
Robert von Heine Geldern (1885–1968), österrikisk antropolog
Salomon Heine (1767–1844), tysk bankir
Thomas Theodor Heine (1867–1948), tysk tecknare
Wolfgang Heine (1861–1944), tysk politiker, socialdemokrat

Se även
 von Heijne, svensk adelsätt

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn